Gamīchī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kashtībān, ort, Västazarbaijan, 
 Gamīchī (ort i Iran), Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar